Grit – cortometraggio del 1915 diretto da William S. Hart
Grit – film del 1924 diretto da Frank Tuttle
Grit – cortometraggio del 2015 diretto da Ilan Muallem